Einfrieren bezeichnet:

 die Haltbarmachung von Lebensmitteln durch Tiefkühlen
 das Ausführen einer Kontensperre, also das Entziehen der Zugriffsrechte für ein Bankkonto
 umgangssprachlich den Vorgang der Kryostase, siehe Kryonik
 den Übergang einer Film- oder Videoszene in ein Standbild, siehe Einzelbild (Film)
 das Anhalten der Bildschirmanzeige bei einem Computerabsturz, siehe Absturz (Computer)

Siehe auch: